Za uporabo v športu, glej Četrta divizija

Seznam divizij z zaporedno številko 4.

Seznam 
 Pehotne
 4. divizija (Avstralija)
 4. divizija (Združeno kraljestvo)
 4. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 4. pehotna divizija (Kanada)
 4. pehotna divizija (ZDA)
 4. pehotna divizija (NDH)
 4. hrvaška pehotna divizija (NDH)
 4. gardna strelska divizija (ZSSR)

 Marinske
 4. marinska divizija (ZDA)

 Oklepne
 4. oklepna divizija (Kanada)
 4. tankovska divizija (Wehrmacht)
 4. SS-policijska tankovsko-grenadirska divizija
 4. oklepna divizija (ZDA)

 Gverilske
 4. (krajinska) divizija (NOVJ)

 Konjeniške
 4. konjeniška divizija (Združeno kraljestvo)

Glej tudi